Голубы́е города́

 «Голубые города» — повесть Алексея Николаевича Толстого.
 «Голубые города» — рассказ Юлиана Семёнова
 «Голубые города» — рассказ Михаила Веллера
 «Голубые города» — песня на музыку Андрея Петрова.
 «Голубые города» — фильм-концерт на музыку Андрея Петрова.